Europa to nasza historia – wystawa o historii zjednoczenia Europy prezentowana we Wrocławiu w dniach od 1 maja do 5 sierpnia 2009 roku w Hali Stulecia. Wystawę zwiedziło 85 tysięcy gości z Polski i zagranicy, wśród których znalazły się takie znane nazwiska świata polityki, mediów i kultury jak Tadeusz Mazowiecki, Václav Havel, Bogdan Zdrojewski, Paweł Adamowicz, Tomasz Lis, Adolf Juzwenko, Adam Michnik, Jerzy Borowczak, Krzysztof Pomian, Benoit Remiche (Dyrektor Generalny Muzeum Europy) obecni ambasadorzy Belgii i Czech, Stanisłau Stanisławawicz Szuszkiewicz czy Krzysztof Zanussi.

Historia powstania wystawy

Ekspozycja pierwotna 
Pierwotna ekspozycja powstała w Brukseli pół wieku po podpisaniu traktatów rzymskich w celu uczczenia tej rocznicy jako zalążek stałej ekspozycji powstającego w Brukseli. Pomysłodawcą wystawy znanej w Polsce pod nazwą „Europa – to nasza historia” było belgijskie stowarzyszenie non-profit Muzeum Europy, a wykonawcą firma Tempora S.A. Pierwotna ekspozycja zatytułowana „To nasza historia! 50 lat przygody europejskiej” była pokazywana w Brukseli w Site Tour & Taxi przez 8 miesięcy – od 26 października 2007 do 12 maja 2008.

Treść wystawy 
Treścią wystawy jest historia powstawania zjednoczonej Europy (od 1945 do 2007 roku) przeplatana osobistymi przeżyciami i wrażeniami dwudziestu siedmiu obywateli z 27 krajów europejskich. Historia Europy została pokazana nie tylko jako historia zarówno instytucji, znanych osobistości, jaki historia wszystkich Europejczyków.

Adaptacja polska 
Wystawa w podstawowej wersji składała się z dziesięciu, a w wersji polskiej z 12 przestrzeni tematycznych. 

Z oryginalną wersją w Brukseli zapoznał się Rafał Dutkiewicz, ówczesny prezydent Wrocławia i pomysłodawca zaprezentowania wystawy w Hali Stulecia, z okazji 5 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zwrócił on wtedy uwagę na umieszczenie Stalina jako jednego z "ojców pośrednich" zjednoczonej Europy - obok Churchilla, Trumana, Marshalla i Keynesa. Na wrocławskiej wystawie Stalin został więc odizolowany od ojców założycieli i wylądował w oddzielnej sali oświetlonej na czerwono. 

Nad przystosowaniem wystawy do warunków Polskich czuwał profesor Krzysztof Pomian, dyrektor naukowy Muzeum Europy i jednocześnie przewodniczący komitetu naukowego powołanego w tym celu w porozumieniu z Miastem Wrocław. W komitecie znaleźli się: prof. Włodzimierz Borodziej z Uniwersytetu Warszawskiego, Mariusz Hermansdorfer Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu, prof. Tomasz Shramm z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Wojciech Wrzesiński z Uniwersytetu Wrocławskiego. Celem adaptacji było zwrócenie uwagi na rolę Polski, jako inicjatora zmiany układu sił i wszelkich następujących po tym fakcie przemian politycznych na świecie. Wystawa we Wrocławiu została uzupełniona o elementy, odnoszące się do „środkowoeuropejskiej Jesieni Ludów”, a przede wszystkim ukazane zostały źródła czerwca ’89, w szczególności powstanie i działalność Solidarności i rola Jana Pawła II w kształtowaniu wolnej Polski i Europy.

Podział na przestrzenie tematyczne 
(opracowanie na podstawie oficjalnego katalogu wystawy Europa – to nasza historia)

 Europa wojen, Europa pokoju
 Byłem... – 27 obywateli pochodzących z 27 krajów Unii Europejskiej, 27 przejmujących historii. Razem opowiadają one, każda na swój sposób, historię Europy.
 1945: Europa, rok zero
 1946-1951: Rewolucja europejska
 1944-1956: Pokonany zwycięzca
 1951-1989: Europa podzielona
 1975-1989: Polska: niewyobrażalne staje się rzeczywistością
 1989: Koniec imperium – mur berliński runął w nocy w czwartek 9 listopada 1989 roku.
 1989-2009: Ku zjednoczeniu
 Europa w dobie globalizacji
 Łączy nas wspólna przeszłość
 Traktaty rzymskie

27 bohaterów 
Jednym z największych atutów wystawy było ukazanie bardzo osobistej, emocjonalnie opowiedzianej historii 27 uczestników najważniejszych wydarzeń. Ci ludzie to „zwyczajni” obywatele wszystkich krajów należących dziś do Unii Europejskiej, każdy z nich opowiedział swoją „niezwyczajną” historię. Wśród nich znaleźli się między innymi Inga i Klaus Stuermer, którzy wykopali tunel pod murem berlińskim i uciekli do Niemiec Zachodnich; Gyuli Csicsa z Węgier, który jako 12-latek prowadził dziennik podczas węgierskiej rewolucji. Polskim narratorem został Jerzy Borowczak – działacz Solidarności, uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej.

Tysiąc eksponatów z całej Europy 
Ekspozycję stworzyły plansze informacyjne, zdjęcia, projekcje filmowe, symulacje komputerowe, przedmioty życia codziennego, obrazy – łącznie ok. 1000 oryginalnych eksponatów i obiektów, pochodzących z blisko 80 muzeów Europy, USA i Polski. Zwiedzający wkroczyli w świat instalacji i eksponatów: mogli zobaczyć symbol podziału Europy – Checkpoint Charlie – przejście graniczne między wschodnią i zachodnią częścią Berlina, gigantyczne makiety pocisków, w tym prezentowanego w skali 1:1 amerykańskiego Pershinga oraz sowieckiego SS20 z trzema głowicami jądrowymi. Bardzo sugestywnym elementem wystawy była makieta pomnika „Zniszczone miasto”. Pomnik ten, jak głosi legenda, zaprojektowany został dla Warszawy przez wybitnego rzeźbiarza Osipa Zadkina, ale trafił do Rotterdamu, po tym jak władze Polski Ludowej odmówiły jego przyjęcia.

Przykładowe eksponaty, które można było zobaczyć na wystawie:

 Friedensrolle, Ołowiana taśma z wygrawerowanymi nazwami wszystkich paktów pokojowych zawartych od 260 p.n.e. do 1981 roku
 „Żywa” fotografia 27 bohaterów wystawy z 27 krajów Unii Europejskiej
 Panoramiczne, podświetlone zdjęcie zbombardowanej Kolonii (podłoga)
 Zdjęcia z obozu koncentracyjnego w Auschwitz
 Stojak na choinkę zrobiony z granatu
 Lampa ze szczątków pocisku, Belgia, 1945-1948
 Paczka od Czerwonego Krzyża dla jeńców wojennych, 1946
 Kartki żywnościowe z Francji, Belgii, Niemiec z lat 1945-1950
 Przemówienie Winstona Churchilla
 Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, egzemplarz luksemburski
 Pierwsza sztaba europejskiej stali z napisem EUROPA wytopiona w hucie stali Belvat w Luksemburgu, 1953
 Przepustka nr 001 Wspólnot Europejskich dla Roberta Schumana
 Paszport dyplomatyczny Roberta Schumana
 Rękopis mowy wygłoszonej przez Josepha Becha podczas kolacji na zakończenie konferencji mesyńskiej, 1955
 List Josepha Becha do rodziców, 1915
 Paszport dyplomatyczny Josepha Becha,
 List Konrada Adenauera do Josepha Becha, 1966
 Kapelusz Konrada Adenauera
 Zraszacz „ulepszony” przez Konrada Adenauera
 Dyplom Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju dla Johana Willema Beyena, 1952
 Pudełko na cygara ofiarowane Johanowi Willemowi Beyenowi, przewodniczącemu delegacji holenderskiej z okazji porozumień w Bretton Woods, 1944
 Kartki z kalendarza Jeana Moneta, 1950
 Laska Jeana Monneta,
 Status Komitetu Akcji na Rzecz Stanów Zjednoczonych Europy, 1955
 Nakaz aresztowania Alcade de Gaspariego, 1927
 Notatka Berii do Stalina stanowiąca rozkaz zamordowania polskich oficerów, 1940
 Przedmioty należące do straconych więźniów, odnalezione w Katyniu około 50 lat po masakrze
 Legitymacja nr 1 Komitetu Centralnego PZPR należąca do Bolesława Bieruta
 Haftowana konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ofiarowana Bolesławowi Bierutowi przez kolejarki
 Konstytucja Polski Rzeczypospolitej Ludowej w języku rosyjskim z poprawkami naniesionymi przez Stalina
 Konstytucja Polski Rzeczypospolitej Ludowej w języku polskim z poprawkami Stalina przetłumaczonymi przez Bieruta
 Bilet wstępu na ceremonie pogrzebowe po śmierci Stalina wystawione na nazwisko Bierut, 1953
 Karta zwolnienia z więzienia Kazimierza Moczarskiego, autora książki Rozmowy z Katem, 1956
 Amerykański balistyczny pocisk jądrowy Pershing oraz pocisk rosyjski SS-20 (makiety)
 Popiersie Ghandiego
 Mundur i wyposażenie spadochroniarza francuskiego w Chinach
 Ulotka frontu wyzwolenia Mozambiku
 portret Ryszarda Kapuścińskiego
 Bikini, torebka damska, nylonowe pończochy,
 Strój nocny Baby Doll w stylu Brigitte Bardot,
 Gry komputerowe Atari i gra komputerowa dla Commodore 64, lata
 Przenośna wieża hi-fi z wzmacniaczem, magnetofonem i adapterem
 Cela tortur z narzędziami tortur
 Powrót Andreasa Papandreau do Grecji, 1974
 Maszyna do drukowania niepodległych ulotek
 Checkpoint Charlie – dawne przejście graniczne między Berlinem wschodnim I zachodnim
 Lista nazwisk 2809 rozpoznanych osób zamordowanych w okresie stalinowskim
 Pośmiertne zdjęcia Stalina
 Czuwanie w siedzibie belgijskiej Partii Komunistycznej po śmierci Stalina, 1953
 „Trybuna Ludu” z 5 marca 1953 z informacją o chorobie Stalina na 1 stronie
 Czapki oficerskie wojsk Układu Warszawskiego (Albania, Bułgaria, Czechosłowacja, Niemiecka Republika Demokratyczna, Polska, Rumunia, Węgry, Związek Radziecki)
 Album z XX zjazdu Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego
 Zdjęcie powstańców węgierskich wokół obalonego przez nich pomnika Stalina, 1956
 Miniatura czołgu T54 użytego w Pradze przeciw demonstrantom podczas praskiej wiosny
 Polski afisz sławiący kobiety hutniczki
 Polskie podręczniki szkolne
 Koszulki wyrażające poparcie dla pierestrojki
 Plakietki i naklejki z podobizną Gorbaczowa
 Podróż Jana Pawła II do Polski, zdjęcie, 1983
 Krucyfiks ofiarowany przez Solidarność Janowi Pawłowi II, 1982
 Ogłoszenie stanu wojennego, afisz, 13 grudnia 1981
 Sylwetka Jerzego Borowczaka, Polaka, jednego z 27 bohaterów Wystawy
 List biskupów polskich do biskupów niemieckich ze słynnymi słowami „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” podpisany m.in. przez Kominka, Wyszyńskiego i Wojtyłę
 Kapelusz kardynalski i pastorał, których używał Kominek
 Zdjęcie Wałęsy w trakcie audiencji u Jana Pawła II, 1981
 „Trybuna Ludu” i „Życie Warszawy” z 1 września 1980 roku
 Kask robotniczy ze Stoczni Gdańskiej z napisem „Solidarność”
 Kopiarka i sprzęt do drukowania używany przez opozycjonistów do drukowania materiałów w tzw. drugim obiegu
 Afisz domagający się legalizacji Solidarności, 1980
 Komiks z drugiego obiegu „500 dni Solidarności”
 „Tygodnik Solidarność” oficjalne pismo solidarności, numer 1 z 3 kwietnia 81 roku
 Zdjęcie Frydrycha, twórcy wrocławskiej opozycyjnej Pomarańczowej Alternatywy
 „Kto się boi papieru toaletowego” – ulotka rozpowszechniana przez Pomarańczową Alternatywę
 Plakaty wyborcze namawiające do udziału w pierwszych wolnych wyborach w kraju
 Nominacja Tadeusza Mazowieckiego prezesa Rady Ministrów, 24 sierpnia 1989
 Materiały Wyborcze Solidarności: afisze, nalepki, ulotki, znaczki, 1989
 Okrągły Stół, luty – kwiecień 1989
 Francuski afisz solidaryzujący się z Solidarnością
 List gończy za Władysławem Frasyniukiem
 Lista osób zmarłych podczas Stanu Wojennego
 Gazeta Wyborcza” nr 1 ze zdjęciem Lecha Wałęsy na pierwszej stronie, 8 maja 1989
 Obalony pomnik Stalina leżący na ziemi
 Upadek (wyburzanie) muru Berlińskiego, Berlin, 12 listopada 1989
 Oficjalna uroczystość i rozbiórka przejścia granicznego Checkpoint Charlie, zdjęcie, 1990
 Wybór nowego Papieża, Polaka, Jan Paweł II, zdjęcie – Rzym, 1979
 Lech Wałęsa z Tadeuszem Mazowieckim wychodzą z sądu po złożeniu podania o rejestrację statutu NSZZ Solidarność. Warszawa, 1980
 Klinika nr 6, sterylna izolatka, badanie pooperacyjne człowieka wysłanego na miejsce katastrofy w Czarnobylu. Moskwa, 1987
 Tadeusz Mazowiecki, szef pierwszego niekomunistycznego rządu w kraju Układu Warszawskiego, z Lechem Wałęsą po objęciu funkcji premiera. Warszawa, 24 sierpnia 1989
 Ludzki łańcuch: Półtora miliona obywateli krajów bałtyckich tworzy ludzki łańcuch, by przekreślić podpisany 50 lat wcześniej pakt Hitler–Stalin i zaprotestować przeciw sowieckiej okupacji swych krajów. Wilno–Ryga–Tallin, 1989
 Traktaty współczesnej Europy: Układ z Schengen, Traktat z Maastricht
 Kontener transportowy – symbol globalizacji
 „Deszcz obrazów” – instalacja demonstrująca kulturowy dobytek Europy
 Traktat akcesyjny pieczętujący wstąpienie Polski do Unii Europejskiej

Wystawa w liczbach 
 Wystawę odwiedziło 85000 widzów
dodatkowo:
 Wystawę towarzysząca „Na Okrągło” odwiedziło ok. 3000
 W grę edukacyjną zagrało 15000 osób
 Uruchomienie Wrocławskiej Fontanny oglądało ok. 25000 widzów
 W imprezie Europa na widelcu uczestniczyło 30000 biesiadników

 powierzchnia wystawy: 2500 m²
 wybudowano prawie 5 km² ścian w Hali
 wybudowano ok. 2 km² sufitów
 zainstalowano 450 m² ekranów do projekcji multimedialnych
 położono prawie 2 km² izolacji akustycznych ścian i sufitów
 zainstalowano 20 km kabla elektrycznego
 zamontowano 1200 żarówek
 położono 1 km² dywanów
 położono 500 m² posadzek
 zużyto 2000 litrów farby
 zużyto 12 ton stali

Linki zewnętrzne 
 [Strona wystawy http://www.wystawa-europa.pl]
 [O wystawie na www.wroclaw.pl http://www.wroclaw.pl/m108714/]
 [Muzeum Europy http://www.expo-europe.be]

Przypisy 

Wystawy
Kultura we Wrocławiu
2009 w Polsce